El Jabalí kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Jabalí, Michoacán de Ocampo, ort, 
 El Jabalí, Jalisco, ort, Zapotlán del Rey, 

Robotskapade Mexikoförgreningar